Вірме́нська вулиця — назва вулиці у деяких країнах світу.

Вірменська вулиця — вулиця у Бережанах
 Вірменська вулиця — вулиця у Білгороді-Дністровському
 Вірменська вулиця — вулиця у Бродах
 Вірменська вулиця — вулиця у Горлівці
 Вірменська вулиця — вулиця у Івано-Франківську
 Вірменська вулиця — вулиця у Кам'янці-Подільському
 Вірменська вулиця — вулиця у Києві
 Вірменська вулиця — вулиця у Кривому Розі
 Вірменська вулиця — колишня назва вулиці Галшки Гулевичівни у Луцьку.
 Вірменська вулиця — вулиця у Львові
 Вірменська вулиця — вулиця у Могилеві-Подільському
 Вірменська вулиця — вулиця у Сніжному
 Вірменська вулиця — вулиця у Тисмениці
 Вірменська вулиця — вулиця у Ужгороді
 Вірменська вулиця — вулиця у Чернівцях

Вірменська вулиця — вулиця у Сочі
 Вірменська вулиця — колишня назва Спартаківської вулиці у Казані

Вірменська вулиця — вулиця у Сінгапурі

Див. також 
 Вірменський провулок

Вулиці